Herbster ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Herbster, deutsche Sängerin neuer geistlicher Musik (Alt)
 Claudette Herbster-Josland (* 1946), französische Fechterin
 Eduard Herbster (1873–1940), deutscher Kaufmann und Politiker (NLP und DDP)
 Hans Herbster, eigentlicher Name des Buchdruckers Johannes Oporinus (1507–1568; latinisiert)
 Joseph Herbster (1872–1945), deutscher Landtagsabgeordneter
 Karl Herbster (1874–1948), südbadischer Heimatforscher
 Martin Herbster (* 1962), deutscher Ringer